Санта Марија Уно има више значења:

 Санта Марија Уно (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Марија Уно (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Марија Уно, Санта Марија де Ариба (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Марија Уно (Чочола), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику